Чемпионат России по хоккею на траве среди мужчин суперлиги 2011—2012 (21-й Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги) является 21-м сезоном Суперлиги  Федерации хоккея на траве России. В чемпионате было сыграно 24 игр, забито 257 мячей.

Регламент

Участники 
 Динамо (Электросталь)
 Динамо (Казань)
 Динамо (Екатеринбург)
 Измайлово (Москва)

Результаты игр 
(взято из )

Итоговая таблица чемпионата 
(взято из )

Лидеры сезона

Примечания 

2011-2012
2011 год в хоккее на траве
2012 год в хоккее на траве